Отношения Индонезии и Папуа — Новой Гвинеи — двусторонние дипломатические отношения между Индонезией и Папуа — Новой Гвинеей. Протяжённость государственной границы между странами составляет 824 км.

История 
Дипломатические отношения между странами были установлены в 1975 году, вскоре после обретения независимости Папуа — Новой Гвинеи от Австралии. С момента обретения независимости Папуа — Новой Гвинеей в 1975 году граница между этой страной и провинцией Индонезии Западной Новой Гвинеей стала причиной для возникновения взаимной подозрительности. Индонезия с помощью дипломатии и политики запугивания предостерегала Папуа — Новую Гвинею от соблазна стать трансграничным убежищем для сепаратистов из Западной Новой Гвинеи. Политики Порт-Морсби опасались проявлений индонезийского экспансионизма и сочувствовали населению Западной Новой Гвинеи в их борьбе за сохранение своей культурной идентичности против политики индонезации. В это же время правительство Папуа — Новая Гвинеи также чётко осознавало огромный военный дисбаланс между вооружёнными силами этих стран.

27 октября 1986 года завершились переговоры по разработке нового соглашения по урегулированию отношений с целью определить права и обязанности сторон вдоль границы, в итоге был подписан договор о взаимном уважении, сотрудничестве и дружбе. Договор представлял собой двусторонний пакт о ненападении, в котором обе стороны договорились «избегать конфликтов между народами и урегулировать любые разногласия, которые могут возникнуть только мирными средствами». В договоре также было указано, что стороны «не должны угрожать или применять силу друг против друга», это послужило основой для создания прочной структуры мира и сотрудничества между странами.

Договор 1986 года оставил много вопросов нерешёнными. Осталась нерешённой проблема беженцев из Западной Новой Гвинеи в Папуа — Новую Гвинею. Кроме того, Папуа — Новая Гвинея не согласилась проводить совместные силовые операции по обеспечению безопасности в приграничных районах, а войска Индонезии продолжили пересекать государственную границу из-за борьбы с повстанцами. Порт-Морсби продолжил критиковать политику Джакарты в Западной Новой Гвинее, а также обвинил Индонезию в скрытой интервенции во внутреннюю политику Папуа — Новой Гвинеи. Тем не менее, странам удалось избежать атмосферы неизбежного военного конфликта, что омрачало первое десятилетие двусторонних отношений. В 1990 году был подписан новый договор о границе. В январе 1992 года в ходе государственного визита индонезийцев в Папуа — Новую Гвинею премьер-министр Рабби Намалиу и министр обороны Индонезии подписали соглашение о статусе сил, регулирующее права и обязанности двух стран. Хотя обе стороны отрицали, что соглашение предусматривает возможность совместных операций по обеспечению безопасности, Намалиу сделал заявление, что отношения между странами ещё никогда не были так крепки.

Примечания

Ссылки 
 Отношения Индонезии и Папуа — Новой Гвинеи на сайте countrystudies.us.

Папуа — Новая Гвинея
Индонезия